Mjoö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mjoö (Kökar, Åland), 
 Mjoö, Nagu, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar